Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 500 Series, s'est tenue du 18 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 C'est la dernière édition du tournoi dans cette catégorie, rétrogradé en 2014 en ATP 250 Series.
 Kei Nishikori remporte le tournoi en simple en battant en finale Feliciano López. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan remportent le tournoi pour la  en s'imposant en finale face à James Blake et Jack Sock. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2013) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2013
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en février 2013
Sport aux États-Unis en février 2013